Cojocaru ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Cojocaru (* 1981), rumänische Balletttänzerin
 Cristieana Cojocaru (* 1962), rumänische Leichtathletin
 Dora Cojocaru (* 1963), rumänische Komponistin
 Eugen Cojocaru (* 1965), rumänischer Schriftsteller
 Mara-Daria Cojocaru (* 1980), deutsche Lyrikerin, Übersetzerin und Hochschuldozentin für Philosophie
 Ovidiu Cojocaru (* 1996), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Valentin Cojocaru (* 1995), rumänischer Fußballtorhüter
 Vasile Cojocaru († 2010), rumänischer Schauspieler

Cojocaru ist der Name folgender Orte:
 Cojocaru (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița, Rumänien

Siehe auch:
 Cojocariu